Исме́т Смаи́лович (; , Чехайе близ Сребреника — , ) — боснийский филолог.

Окончил Загребский университет, преподавал в средних учебных заведениях Тузлы. В 1960 году, с созданием Высшей педагогической школы Тузлы, занял должность профессора сербско-хорватского языка, сохранив её при преобразовании учебного заведения в Педагогическую академию Тузлы (ныне Университет Тузлы). С 1972 г. профессор Педагогической академии в Баня-Луке, в 1975 г. преобразованной в Баня-Лукский университет. Как в Тузле, так и в Баня-Луке заведовал кафедрами сербско-хорватского языка. С 1985 г. на пенсии.

В 1964 году защитил диссертацию «Язык Хасана Кикича», затем опубликованную в качестве монографии (1971, второе издание 1979), — это первое в истории филологии исследование языка современного боснийского писателя. В 1990 году выступил одним из авторов монографии о первом боснийском лексикографе . Наиболее известен, однако, как историк боснийского языка и, в частности, турецкого влияния на него, а также специалист по боснийской ономастике. Опубликовал монографию «Мусульманские имена восточного происхождения в Боснии и Герцеговине» (; 1977, включает также словарь из более чем 3000 имён), составил боснийско-турецкий (2003) и турецко-боснийский (2009) словари.

Ссылки 
 Senahid Halilović. ISMET SMAILOVIĆ (1922. — 2018.) // Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 14/2 No. 14 (2018), s. 432—434.
 Preminuo prof. dr. Ismet Smailović, najstariji bh. lingvista

Лингвисты Югославии
Выпускники Загребского университета